Зубець — елемент фортечного муру.

Прізвище 

 Зубець Анатолій Михайлович
 Зубець Григорій Іванович
 Зубець Михайло Васильович